Acrolophia, biljni rod iz porodice kaćunovki, sve su endemi rašireni po Južnoafričkoj Republici.

Vrste 
 Acrolophia bolusii Rolfe
 Acrolophia capensis (P.J.Bergius) Fourc.
 Acrolophia cochlearis (Lindl.) Schltr. & Bolus
 Acrolophia lamellata (Lindl.) Pfitzer
 Acrolophia lunata (Schltr.) Schltr. & Bolus
 Acrolophia micrantha (Lindl.) Pfitzer
 Acrolophia ustulata (Bolus) Schltr. & Bolus

Izvori 

Cymbidieae